Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 5 серпня (попередні запливи і півфінали) і 6 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:43.

Півфінали
Початок запливів о 17:32.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся о 18:05.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (чоловіки)